(480) Hansa – planetoida
 Hansa Tonstudio – niemieckie studio nagraniowe
 Hansa Records – niemiecka wytwórnia muzyczna

Zobacz też 
 Hanza